Жуан де Соуза Мендеш (, 23 июня 1892, Ангра-ду-Эроишму — 10 июля 1969, Рио-де-Жанейро) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1927, 1928, 1929, 1930, 1943, 1954, 1958 гг. (победитель первых четырех национальных чемпионатов; всего участвовал в чемпионатах страны 29 раз). Неоднократный призер чемпионатов Бразилии.

В составе сборной Бразилии участник неофициальной (1936 г.) и двух официальных шахматных олимпиад (1939 и 1952 гг.).

Бронзовый призер чемпионата Южной Америки 1928 г.

В 1951, 1954 и 1966 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Литература 
 Whyld, Ken (1986), Chess: The Records, Guinness Books, p. 166, ISBN 0-85112-455-0

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Соузы Мендеша в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Соузы Мендеша на сайте 365Chess
 Биография Ж. Соузы Мендеша

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Ангра-ду-Эроишму
Умершие в Рио-де-Жанейро